Кыргауылды () — село в Карасайском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Райымбекского сельского округа. Находится примерно в 11 км к востоку от центра города Каскелен. Код КАТО — 195253500.

Население 
В 1999 году население села составляло 2581 человек (1272 мужчины и 1309 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 3642 человека (1799 мужчин и 1843 женщины).

Музей 
Музей "Анага Курмет" входит в состав Государственного коммунального казенного предприятия «Алматинский областной историко-краеведческий музей им.М.Тынышпаева» и является одним из его филиалов. Открыт музей был благодаря инициативе общественного деятеля, профессора Шпекбаевой Бахыт Жатканбаевны. Площадь здания составляет – 520 кв.м., имеет 2 этажа, а также состоит из 7 экспозиционных залов. Экспозиция музейного значения составляет 279 ед.,  из которых 164 ед. – основного фонда, 115  – вспомогательного.

Примечания

Ссылки 
 Официальный ресурс Управления культуры Алматинской области
 

 

 
Населённые пункты Карасайского района